Камчадалы — современное название русского старожильческого населения Камчатки.
 Камчадалы — устаревшее русское название ительменов (коренного населения Камчатки).